1/6 kan syfta på:

 ⅙ – en sjättedel
 1 juni
 6 januari (amerikanskt datumformat)